Ферн Андра (; 24 ноября 1893 — 8 февраля 1974) — американская актриса немого и звукового кино.

Биография 
Ферн Андра родилась в маленьком городке Ватсека. Родители пели в церковном хоре, в четыре года она вышла на арену цирка. В 1899 году Ферн дебютирует в фильме «Хижина дяди Тома». Ферн, как и родители, пела в церкви, откуда она отправилась в турне по городам США, Европы и Канады. В Берлине она встретилась с режиссёром Максом Рейнхардтоном, который дал уроки актёрского мастерства.

В последующие годы, несмотря на американскую национальность, стала одной из звёзд немецкого кино того периода, наряду с датчанкой Астой Нильсен и немкой Хенни Портен.

4 июля 1922 года она попала в авиакатастрофу: разбился почтовый самолёт LVG C.VI, выполнявший рейс Гамбург-Берлин. Пилот Лотар фон Рихтгофен, младший брат лётчика-аса времён Первой мировой войны Манфреда фон Рихтгофена («Красный барон»), погиб. Первоначально Андра была ошибочно объявлена ​​мертвой, но выжила, хотя и была тяжело ранена. Ее компаньон, режиссёр Георг Блюн, также выжил и продолжал работать с ней до 1925 года..

С середины двадцатых годов её звезда пошла на убыль, и в тридцатые годы актриса вернулась в США. С появлением звукового кино снялась лишь в нескольких фильмах, прежде чем решила уйти из кинематографа.

Личная жизнь 
Её первым мужем был Барон Фридрих фон Вейхс, их брак продлился до смерти Вейхса в 1918 году. В 1923 году вышла замуж за Курта Пренцеля, но их брак закончился разводом. С 1932 по 1934 год была замужем за актёром Яном Кейтом. С 1938 по 1973 год была замужем за Генералом Самуэлем Эджем Докреллом.

Фильмография

Библиография 
 Fern Andra: Der Weg, der ins Glashaus führte. Roman eines Frauenlebens., Paul & Co, Berlin 1919.
 Fern Andra: Was ich über mich zu sagen weiss., Kino-Album 1, Mörlins, Berlin 1920.

Примечания

Источники 
 Ute Schneider: Fern Andra – Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin. In: CineGraph – Lexikon zum deutschsprachigen Film, Lieferung 8, 1987.
 Kay Weniger: Das große Personenlexikon des Films. Die Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Produzenten, Komponisten, Drehbuchautoren, Filmarchitekten, Ausstatter, Kostümbildner, Cutter, Tontechniker, Maskenbildner und Special Effects Designer des 20. Jahrhunderts. Band 1: A – C. Erik Aaes – Jack Carson. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2001, ISBN 3-89602-340-3, S. 105 f.

Киноактрисы США